Светла́на — многозначный термин, может означать:

Персоналии
 Светлана — женское имя.

Предприятия
 «Светлана» — предприятие электронной промышленности в Санкт-Петербурге.

Литература и искусство
 «Светлана» — баллада В. А. Жуковского.
 «Светлана» — американский телевизионный сериал.
 «Светлана» — российский телесериал 2022 года.

Техника
 «Светлана» — 40-пушечный трехмачтовый винтовой фрегат Российского императорского флота.
 «Светлана» — бронепалубный крейсер Второй Тихоокеанской эскадры, геройски погибший в Цусимском сражении.
 «Светлана» — тип первых в своём подклассе паротурбинных кораблей русского и советского флота.
 «Светлана», позже «Красный Крым» — головной корабль типа «Светлана» построенный на Русско-Балтийском судостроительном и механическом акционерном обществе в Ревеле.

География
 «Светлана» — микрорайон Хостинского района Сочи.

Астрономия
 (882) Светлана — астероид.

Растениеводство
 Светлана - советский сорт яровой пшеницы (создан в 1987 году).

Спорт
 «Светлана» — футбольный клуб из Санкт-Петербурга.

Санатории
 «Светлана» — оздоровительный пансионат в Сочи.

Примечания